Osoby noszące nazwisko Smolar:

 Anna Smolar (ur. 1980), reżyser teatralna
 Aleksander Smolar (ur. 1940), publicysta i politolog
 Eugeniusz Smolar (ur. 1945), dziennikarz
 Grzegorz Smolar (1905-1993), działacz komunistyczny i działacz społeczności żydowskiej
 Smolar, właściwie: Marcin Smolar (1987-2011), polski raper
 Walentyna Najdus-Smolar (1909-2004), historyk i działaczka komunistyczna

Zobacz też 
 Smolarz:
 Smolarz (ujednoznacznienie)
 Smolarek

Polskie nazwiska